José Montes puede referirse a:

José Montes (militar), un militar argentino que participó del Proceso de Reorganización Nacional.
José Montes (político), un político y dirigente sindical argentino militante del Partido de los Trabajadores Socialistas.